De Rally van Groot-Brittannië 2015, formeel 71st Wales Rally Great Britain, was de 71e editie van de Rally van Groot-Brittannië en de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2015. Het was de 545e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Deeside.

Verslag 
Sébastien Ogier greep na zijn fout in Catalonië hier in Groot-Brittannië wel naar een hattrick overwinningen toe. Al vroeg in de wedstrijd kreeg hij redelijk vrij spel, nadat teamgenoot Jari-Matti Latvala zijn auto al op de tweede klassementsproef in een berm parkeerde en verder geen rol meer kon spelen voor een topklassering. Ogier nam afstand op de tweede etappe en sloot zijn jaar af met een achtste overwinning van het seizoen. Daarachter was het Kris Meeke die naar goede tweede plaats zou rijden. Met de druk voor een hoge finish om Citroën in het constructeurskampioenschap vóór Hyundai te houden, en gezien de problemen die teamgenoot Mads Østberg tijdens de rally trof, besloot hij verder geen offensief te plegen op Ogier en hield een tweede plaats vast voor het team, terwijl Hyundai met een vierde en vijfde plaats voor respectievelijk de genomineerde Daniel Sordo en Hayden Paddon daarmee niet tot genoeg punten kwamen om Citroën van die tweede plaats in het kampioenschap af te stoten. Het podium werd ondertussen compleet gemaakt door een constante Andreas Mikkelsen, eenzelfde positie waar hij achter zijn teamgenoten in het kampioenschap uiteindelijk ook zou eindigen.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 10,64 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Groot-Brittannië
Rally van Groot-Brittannië